ZFU steht als Abkürzung für:

 Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht, zuständige Behörde für die Prüfung und Zulassung aller in Deutschland zulassungspflichtigen Fernlehrgänge nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz, Sitz in Köln

ZfU steht für:

 Zeitschrift für Umweltpolitik & Umweltrecht, eine deutschsprachige Fachzeitschrift zum Thema Umweltpolitik und -recht

ZFU